Diese Liste führt alle Bürgermeister der Stadt Seattle im US-Bundesstaat Washington seit deren Gründung als City im Jahr 1869 auf. Zuvor hatte vier Jahre lang die Town of Seattle bestanden, die von einem Board of Trustees unter dem Vorsitz von Charles C. Terry regiert wurde.

Weblinks 
 Liste der Bürgermeister auf der Webpräsenz der Stadt Seattle

!
Seattle
Burgermeister Seattle